Герман Сафтлевен старший — голландський художник, батько двох синів (Корнеліса і Германа молодшого), котрі теж стануть художниками.
 Герман Сафтлевен молодший (1609–1685) — голландський художник і гравер, переважно пейзажист.
 Корнеліс Сафтлевен (1607–1685) — голландський художник. Робив пейзажі, жартівливі картини з тваринами, міфологічні композиції, розробляв побутовий жанр. Його містичні твори і зображення аду не мали аналогів в мистецтві Голландії XVII ст.